Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Frew McMillan e Dick Stockton 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (Campioni)
 Bob Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (secondo turno)
 Frew McMillan /  Dick Stockton (finale)

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Hank Pfister (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1979